Zap puede referirse a:

 Zap (LGBT), una forma de acción pro-LGBT; 
 Zap (Dakota del Norte), una pequeña ciudad en el estado estadounidense de Dakota del Norte; 
 Zap Comix, una publicación emblemática del cómic underground; o
 Zap 210 es un personaje de ficción del libro Los Pnume.